Gouvernement Karamanlís peut désigner ces gouvernements grecs :

Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ;

Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Konstantínos Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Kóstas Karamanlís  entre le  et le  ; 
 Gouvernement Kóstas Karamanlís  entre le  et le .